Николай Васильевич Белов (1857—1918) — русский военачальник, генерал-лейтенант

Биография 
Родился  года в семье Василия Николаевича Белова — старшего врача Александровского военного училища; умер в глубокой старости.

Николай Васильевич Белов — участник Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., после которой остался в Болгарии в качестве инструктора новообразованной болгарской армии.

Женился на болгарке, уроженки г. Тырново, Стефании Писаревой. Имел пятерых детей — Елена, Ольга, Владимир, Василий, Александр.

Участвовал в Первой мировой войне.

Образование 
 1-я Московская военная гимназия (1874),
 3-е военное Александровское училище (1876, 1-й разряд, из портупей-юнкеров подпоручиком по армейской пехоте с прикомандированием к лейб-гвардии Волынскому полку)

Чины 
 вступил в службу 11 августа 1874 года,
 подпоручик армейской пехоты (10.08.1876),
 переименован в прапорщики гвардии (ст. 10.08.1876)в Лейб-гвардии Волынский полк ,
 Подпоручик гвардии (ст. 30.08.1877),
 Поручик гвардии (ст. 30.08.1878),
 Штабс-капитан гвардии (ст. 26.03.1885),
 Капитан гвардии (ст. 21.04.1891) Командовал ротой и батальоном.,
 Полковник (ст. 6.12.1895)Командир 5-го Туркестанского линейного батальона (17.09.1896-23.07.1900). Командир 18-го Туркестанского стрелкового батальона (23.07.1900-11.06.1901). Командир 180-го пехотного Виндавского полка (11.06.1901-09.07.1905).,
 Генерал-майор «за отличие по службе» (пр. 1905; ст. 09.07.1905; за отличие). Командир 2-й бригады 33-й пехотной дивизии (с 09.07.1905)., Участник Первой мировой войны. Командующий 70-й пехотной дивизией (19.07.1914-21.10.1915).
 Генерал-лейтенант (пр. до 19.02.1915; ст. 19.07.1914) с утверждением в должности. Начальник 40-й пехотной дивизии (21.10.1915-06.07.1916). Состоял в резерве чинов при штабе Двинского военного округа (с 06.07.1916).

Прохождение службы 
 в прикомандировании к лейб-гвардии Волынскому полку (1876-?),
 в лейб-гвардии Волынском полку, в отставке (22.07.1880-2.11.1885),
 младший офицер 3-го военного Александровского училища (1886—1893),
 командир роты юнкеров 3-го военного Александровского училища (1893—1895),
 командир батальона — 7 месяцев,
 командир 5-го Туркестанского линейного батальона (17.09.1898-23.07.1900),
 командир 18-го Туркестанского стрелкового батальона (23.07.1900-11.06.1901),
 командир 180-го пехотного Виндавского полка (11.06.1901-9.07.1905),
 командир 2-й бригады 33-й пехотной дивизии (9.07.1905-19.07.1914),
 начальник 70-й пехотной дивизии (19.07.1914-21.10.1915),
 начальник 40-й пехотной дивизии (21.10.1915-6.07.1916),
 в резерве чинов при штабе Двинского военного округа (6.07.1916-1917).

В гражданской войне после Октябрьской революции не участвовал. Умер в Киеве в 1918 году от болезни сердца и погребён без воинских почестей, в которых ему было отказано гетманом Скоропадским.

Награды 
Награждён:
 1878 год — орденом Св. Анны 4 степени, орденом Св. Станислава 3 степени с мечами и бантом, орденом Св. Анны 3 степени с мечами и бантом
 1879 год — румынским Железным крестом
 1981 год — орденом Св. Анны 2 степени
 1888 год — орденом Св. Станислава 2 степени
 1895 год — орденом Св. Владимира 4 степени
 1896 год — болгарским орденом Св. Александра 3 степени
 1904 год — орденом Св. Владимира 3 степени
 1908 год — орденом св. Станислава 1 степени
 1912 год — орденом Св. Анны 1 степени
 19.02.1915 — орденом Св. Владимира 2 степени с мечами
 01.06.1915 — орденом Св. Георгия
 12.06.1915 — мечами к ордену Св. Анны 1 степени

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Белов Николай Васильевич
 Белов Николай Васильевич

Генерал-лейтенанты (Российская империя)